Chiesa dei Santi Gioacchino e Anna alle Quattro Fontane – luogo di culto cattolico di Roma nel rione Monti
 Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane – luogo di culto cattolico di Roma nel rione Monti
 Quattro Fontane – incrocio a Roma tra le antiche via Porta Pia e via Felice
 Quattro Fontane – apparato scenografico a Messina nel quadrivio fra le strade Austria e Cardines 
 Via delle Quattro Fontane – via di Roma che da piazza Barberini conduce verso via Nazionale